soplica – jedna z nazw rodzaju drzew agatis z rodziny araukariowatych
 Soplica – nazwisko polskie herbu Korzbok
 Soplica – nazwisko fikcyjnych postaci z poematu Pan Tadeusz. Nosili je: Tadeusz Soplica, Jacek Soplica i Sędzia Soplica
 Seweryn Soplica – fikcyjny bohater zbioru gawęd Henryka Rzewuskiego pt. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego 
 Soplica – pseudonim m.in. Walerego Sławka i Kajetana Stefanowicza
 Soplica – polska wódka